Тімеа Бабош і Менді Мінелла були чинними чемпіонками, але цього разу вони вирішили не брати участі.
Лара Арруабаррена і Каролін Гарсія виграли титул, у фіналі перемігши пару Ваня Кінґ і Шанелль Схеперс з рахунком 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні пари 

  Ваня Кінґ /  Шанелль Схеперс (фінал)
  Лурдес Домінгес Ліно /  Аранча Парра Сантонха (півфінал)
  Ірина-Камелія Бегу /  Марія Ірігоєн (чвертьфінал)
  Шерон Фічмен /  Олександра Панова (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Copa Colsanitas, парний розряд
2014